Wertz est un nom pouvant faire référence à :

Patronymes 
 Fernand Wertz (1894-nc), footballeur international et entraîneur de football belge.
 Julia Wertz (1982-), dessinatrice de bande dessinée américaine.
 Thomas Wertz (1992 -), coureur cycliste belge.
 Jenn Wertz, membre du groupe de musique américain Rusted Root
  (-1983), joueur de baseball américain
 Harald Wertz, informaticien lié à la programmation en VLISP.
  (1979-), auteur-compositeur-interprète américain.